Ангерер () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Надін Ангерер (; 1978) — німецька футболістка.
 Петер Ангерер (; 1959) — німецький біатлоніст, олімпійський чемпіон.
 Тобіас Ангерер (; 1977) — німецький лижник, призер Олімпійських ігор.

Німецькі прізвища